Das Wort Gourma bezeichnet

 Gourma (Burkina Faso), eine Provinz in Burkina Faso
 Gourmantché, ein Volk in Burkina Faso
 Gourma (Mali), eine Region in Mali

 Gurma (Sprache), eine Niger-Kongo-Sprache

 Gulmu, ein historisches Königreich